Betlem ist Ortsname von
Betlem (Mallorca)
Betlem (Samšina), Ortsteil von Samšina, Tschechien
 Betlém (Pustá Rybná), Ansiedlung von Pustá Rybná, Tschechien 
Betlém (Naturschutzgebiet) 
Weiteres:
42924 Betlem, Asteroid